Saattuatsiaat bezeichnet:
 Saattuatsiaat (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Saattuatsiaat (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Saattuatsiaat (Inselgruppe, Kangaatsiaq), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Saattuatsiaat (Inselgruppe, Maniitsoq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Saattuatsiaat (Inselgruppe, Sisimiut), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland